Wies peut faire référence à :
 Wies, bourg autrichien du district de Deutschlandsberg, en Styrie ;
 Wies, beaucoup de lieux-dits allemands et autrichiens, notamment
 Wies, partie de la commune de Steingaden, où se trouve l'église de pèlerinage de Wies.